Openshaw ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Openshaw (* vor 1994), kanadische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Stan Openshaw (1946–2022), britischer Geograph
 Thomas Horrocks Openshaw (1856–1929), englischer Chirurg

Openshaw steht für:
 Openshaw (Manchester), Vorort von Manchester, England